Музаффарпур:

 Музаффарпур — город в индийском штате Бихар.
 Музаффарпур — округ в индийском штате Бихар.